Orografia:
els Pirineus, serralada de la península Ibèrica.
els Prepirineus, serralada paral·lela al Pirineu axial.

Divisions administratives:
 Alt Pirineu i Aran, àmbit funcional territorial de Catalunya.
 Migdia-Pirineus, regió del sud de França.
 Alts Pirineus, departament francès, a la regió de Migdia-Pirineus.
 Pirineus Atlàntics, departament francès, a la regió d'Aquitània.
 Pirineus Orientals, departament francès, a la regió de Llenguadoc-Rosselló, també conegut com la Catalunya Nord.
 Euroregió Pirineus Mediterrània, una de les regions transfrontereres de la Unió Europea.

Parcs naturals:
 Parc Natural de l'Alt Pirineu, al Pallars Sobirà i l'Alt Urgell.

Urbanitzacions:
 el Balcó del Pirineu, al municipi de la Seu d'Urgell (Alt Urgell).
 Vista Pirineu, al municipi d'Artés (Bages).

Televisió:
 Pirineus TV, cadena de televisió dels Pirineus catalans occidentals.